Parwani ist der Familienname folgender Personen:

 Hafiz Parwani (* 2011), deutscher Nachwuchsboxer
 Shokran Parwani (* 1992), deutscher Boxer